Судовка — название населённых пунктов на Украине:

 Судовка — село в Петриковском районе Днепропетровской области.
 Судовка — село в Диканьском районе Полтавской области.
 Судовка — село в Новосанжарском районе Полтавской области.